Carnivale bzw. Carnivàle steht für:
 Carnivàle, US-amerikanische Fernsehserie
 Carnivale, Passagierschiff, siehe Empress of Britain (Schiff, 1956)

Siehe auch:
 Carnival